The Triflers – film del 1920 diretto da Christy Cabanne
The Triflers – film del 1924 diretto da Louis J. Gasnier